De Delft (scheepswerf), een scheepswerf in Rotterdam
 De Delft (Haarlem), een gegraven waterloop ter afwatering van het veengebied ten westen van Haarlem

Zie ook 
 Delft (doorverwijspagina)